Стефанія Сандреллі (італ. Stefania Sandrelli; нар. 5 червня 1946) — популярна італійська кіноакторка, виконавиця ролей у понад 90 фільмах. 
 Аманда Сандреллі (італ. Amanda Sandrelli), народилася 31 жовтня, 1964 року, Лозанна, Швейцарія — відома італійська акторка.